El Torneig de Portorož 2022, oficialment conegut com a Zavarovalnica Sava Portorož 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de setembre de 2022 al club de tennis Tennis Arena Portorož de Portorož, Eslovènia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022